Bevin – variante del nome proprio irlandese femminile Bébinn
Andrew Bevin – calciatore neozelandese
Ernest Bevin – politico britannico